Rotolo 

ist der Name folgender Personen:

 Salvatore Rotolo (1881–1969), italienischer Salesianer Don Boscos und römisch-katholischer Bischof
 Suze Rotolo (1943–2011), US-amerikanische Künstlerin, politische Aktivistin und Autorin
 Vincenzo Rotolo (* 1931), italienischer Neogräzist

und bedeutet als

 Rottolo, ein Gewichtsmaß in Tunis